Чемпионат Испании по футболу 1965/1966 — 35-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетико» стал чемпионом Испании в 5-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 609 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Валенсия» — «Бетис»  — 6:3 (8-й тур, 1 декабря 1965 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Бетис» — «Кордова»  — 0:4 (9-й тур, 14 ноября 1965 года)
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Бетис»  — 6:1 (1-й тур, 5 сентября 1965 года)
 «Атлетико» — «Севилья»  — 6:1 (18-й тур, 9 января 1966 года)
 «Барселона» — «Сабадель»  — 5:0 (17-й тур, 6 января 1966 года)
 «Сарагоса» — «Эльче»  — 6:1 (4-й тур, 26 сентября 1965 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1966
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1965 году
Спорт в Испании в 1966 году